

Sigle 
 Sua Maestà Reale
 Società musicale russa
 Small Modular Reactor – reattori nucleari più piccoli di quelli convenzionali e prodotti in apposite industrie per essere poi portati sul sito di utilizzo completamente costruiti.
Shingled magnetic recording – Tecnologia di registrazione dati su supporto magnetico

Codici 
 SMR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Simón Bolívar, Santa Marta, Colombia
 smr – codice ISO 639-3 della lingua simeulue
 SMR – codice ISO 3166-1 della Repubblica di San Marino

Religione 
 S.M.R. – Suore Serve di Maria Riparatrici